ZH
Zero Hora — jornal brasileiro
Zurique (cantão) — na Suíça, cujo código ISO 3166-2:CH é ZH

zh
Língua chinesa — cujo código ISO 639 é zh
Ж — letra do alfabeto cirílico por vezes designada por zh

Desambiguações de siglas